Ива́н Левене́ц:
 Левенец, Иван Павлович (род. 1980) — российский футболист, вратарь.
 Левенец, Иван Прокопьевич (? — после 1727) — государственный и военный деятель Запорожского казачества, полтавский полковник.